Верони́ка-Ири́на Трая́новна Богда́н (; род. 9 сентября 1959, Бухарест, Румыния) — российский ,  (1995),  в 1994 -2022 гг. - заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского музея Российской академии художеств (НИМ РАХ), .

Биография 
Происходит из знатного молдавского рода. Отец —  медик Траян Теодорович Богдан. В 1981 году закончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Труды посвящены изучению истории русского искусства XVIII—XX вв., истории Академии художеств и собрания её музея. Автор публикаций на русском, румынском и английском языках. 

В настоящее время является хранителем фонда русской и западноевропейской живописи.

Научная деятельность 
Автор монографий «Исторический класс Академии художеств второй половины XIX века», "Частные коллекции и  императорские дары. Музей Академии художеств. Вторая половина XVIII - начало XX века",  альбома-каталога «Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, Санкт-Петербург».

Публиковала статьи в журналах «Антикварное обозрение», «Academia», газете «Художник Петербурга».

Научный редактор изданий: «Музей Академии художеств. Страницы истории. 1758—1990-е гг.», «Автопортрет и портрет художника. XVIII—XXI вв.», "Италия глазами русских художников".

Научный редактор и автор вступительных статей к большинству каталогов выставок, альбомов и сборников научных конференций, издававшихся  НИМ РАХ до 2017 года  (в том числе, каталога «Свободным художествам. 240 лет Академии художеств», «Немцы и Академия художеств», «Советская эпоха 1920—1950-х гг.», «Эпоха Александра III», "История музейной коллекции").

Куратор многих выставок, в том числе «Немцы и Академия художеств» (2003), «От Чистякова до Шагала». (2006), «Канон красоты по Рафаэлю./Рафаэль и русская художественная школа» (2008) «Галльский дух на берегах Невы. Академия художеств и французская культура» (2010), "Романовы - царственные покровители искусства" (2013), "Неизвестные коллекции" (2015), "Вдохновленные Грецией" (2016), "Учителя и ученики" (2018) .

Признание 
В 2009 году получила золотую медаль Российской Академии художеств за монографию «Исторический класс Академии художеств второй половины XIX века».

Заслуженный работник культуры РФ (2010).

В 2012 году избрана членом-корреспондентом Российской академии художеств.

В.-И. Т. Богдан посвящён труд А. Г. Раскина «Портрет искусствоведа», опубликованный в сборнике Петербургские искусствоведческие тетради в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАХ

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены-корреспонденты РАХ